Russell Terrier bezeichnet folgende Hunderassen:

Jack Russell Terrier
Parson Russell Terrier